Livland kan syfta på:

 Livland – en historisk region i Baltikum i norra Lettland och södra Estland
 Hertigdömet Livland (vasallstat) – en vasallstat i det polsk-litauiska samväldet, 1561–1621
 Svenska Livland – en tidigare svensk besittning i Baltikum under stormaktstiden 1629–1721
 Polska Livland – den del av hertigdömet Livlands territorium som blev kvar inom polsk-litauiska samväldet (polska: Województwo inflanckie) sedan Sverige tagit Svenska Livland, 1621-1772
 Guvernementet Livland – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland, 1721–1918
 Storhertigdömet Livland – en stat som föreslogs av balttyska adeln och landsförvisade ryska adeln efter ryska revolutionen, se Baltiska hertigdömet

Se även
Vidzeme – ett landskap i Lettland som omfattar de lettisktalande delarna av Guvernementet Livland
HMS Liffland – ett svenskt linjeskepp under stormaktstiden
Livonia